Епифаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Епифаново — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Епифаново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.